Palazzo Albergati ist der Name zweier Paläste in der italienischen Emilia-Romagna:
 Palazzo Albergati (Bologna) und
 Palazzo Albergati (Zola Predosa).